

А

Б

В

Г, Ґ

Д

Е, Є

Ж

З

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш, Щ

Ю

Див. також 
 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
 Класифікатор професій
 Тарифно-кваліфікаційний довідник

Посилання 
 Довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 
 Класифікатор професій (XSL) Наказ Держ. комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 14 травня 1998 року N 314
 Перелік найпопулярніших професій для молоді 

Списки:Суспільство